O University of Bolton Stadium é um moderno estádio de futebol localizado na cidade de Horwich, perto de Bolton, Inglaterra, com capacidade para 28.723, todos sentados. Foi inaugurado em 1997, em um empate sem gols entre O Bolton e o Everton, pela Premier League.

O estádio também é palco de grandes shows de música, como das bandas Oasis e Coldplay e do cantor Elton John, além de jogos de Rugby.

Muitos torcedores do Bolton não gostaram da mudança da equipe, do antigo Burnden Park, para o Reebok Stadium, já que o Bolton sempre teve sua história ligada ao antigo campo. Junta-se o fato de que o estádio foi construído fora da cidade, afastado do centro.

Até 2015 o estádio se chamava Reebok Stadium, de 2015 até 2018, Macron Stadium, e por mudança nos Naming Rights, o estádio passou a se chamar Unniversity Of Bolton Stadium. 

Estádios de futebol da Inglaterra
Grande Manchester